Division One (1922/1923) – był to 33. sezon szkockiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 15 sierpnia 1922, a zakończył się 28 kwietnia 1923. Brało w niej udział 20 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytułu mistrzowskiego nie obronił Celtic. Nowym mistrzem Szkocji zostało Rangers, dla którego był to 12. tytuł mistrzowski w historii klubu. Tytuł króla strzelców zdobył Jock White, który strzelił 30 bramek.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 20 drużyn, walczących o tytuł mistrza Szkocji w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 38 spotkań).

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki

Bibliografia 
 Tabela końcowa 

1922 w piłce nożnej
1922 w Wielkiej Brytanii
1923 w piłce nożnej
1923 w Wielkiej Brytanii
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji